Le parole (Les mots) – autobiografia di Jean-Paul Sartre del 1964
Le parole – singolo di Luca Carboni del 2002
Le parole – album di Umberto Tozzi del 2005
Le parole – programma televisivo di Rai 3